Weaver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weaver Township (Arkansas)
 Weaver Township (Iowa)
 Weaver Township (South Dakota)